1-bromopropano – 
2-bromopropano –